Katrien (voornaam), een meisjesnaam
Katrien (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
Katrien, een nummer van Urbanus
Katrien Duck, een stripfiguur